

Toponymie

 Lisica est une localité située dans la commune/municipalité de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.

 Lisica est un village de la voïvodie de Mazovie
 Lisica est un village de la voïvodie de Poméranie occidentale

Homonymie de toponyme